Le nom James Scott est porté par les personnes suivantes :

Personnes réelles 
James Scott peut désigner :
 James Scott (1649 – 1685), noble anglais,  de Monmouth,  duc de Buccleuch, fils illégitime de Charles II d'Angleterre ;
 James Scott Bowerbank (1797 – 1877), naturaliste, géologue et paléontologue britannique ;
 James Scott (1885 – 1938), compositeur afro-américain de ragtime ;
 James Scott (1903 – 1949), joueur de rugby à XV international écossais ;
 James C. Scott (1936 – ), professeur de sciences politiques américain ;
 James Scott (1972 – ), joueur de basket-ball américain ;
 James Scott (1979 – ), acteur britannique ;
 James Scott (1649-1685), noble reconnu par certains comme Jacques II d'Angleterre ;
 James Scott (1671 à 1732), député britannique, (1710-1711) ;
 James Scott (1674-1705) ;
 James Scott (1733-1814), prêtre anglais et universitaire ; 
 James Scott(1790-1872), officier de marine britannique ;
 Sir James Scott Sibbald, le 1er Baronnet (mort en 1819) ;
 James Winter Scott (1799-1873), député de North Hampshire, 1832-1837 ;
 James Hope-Scott (1812-1873), avocat anglais ;
 Sir James Sibbald David Scott (1814-1885),  Scott, de Dunninald ;
 James Reid Scott (1839-1877), un explorateur et administrateur colonial dans la colonie australienne de Tasmanie ;
 Sir James George Scott (1851-1935), administrateur colonial en Birmanie ;
 James Brown Scott (1866-1943), autorité américaine sur le droit international ;
 James Scott (1876-1939), député britannique , 1929-1931 ;
 James Scott (1885-1938), compositeur de ragtime américain ;
 James Stanley Scott (1889-1975), officier de l'aviation royale du Canada ;
 James Bruce Scott (1892-1974), officier dans l'armée britannique ;
 James Scott) (1892-?) ;
 James Scott) (1899-1966), officier de la police irlandaise ;
 James M. Scott (1911-2001), olympien, auteur, inventeur ;
 James Scott (1938 -), membre de la Chambre des délégués de Virginie ;
  (1941 -), réalisateur britannique ;
 James Scott (c.1947 -) ;   
 James Scott (1952 -) ; 
 James Robert Scott (1969 -), dont les actions inconsidérées auraient contribué à la grande inondation de 1993, à West Quincy (Missouri) ;
 James Scott (2000-), footballeur écossais.

Personnages fictifs 
James Scott peut désigner :
 James Lucas Scott, personnage fictif de la série télévisée Les Frères Scott ;
 Haley James Scott, personnage fictif de la série télévisée Les Frères Scott.